Arkadios ist der Name folgender Personen:

 Arkadios von Zypern, Märtyrer († um 300)
 Arkadios von Konstantia, Bischof († 638)

Siehe auch:
 Arcadio
 Arkadius
 Arcadius von Caesarea